Anna Yuryevna Pletnyova (; nacida el 21 de agosto de 1977) es una cantante y compositora  rusa. Exmiembro del grupo pop ruso Liceo (de 1997 a 2005), Pletnyova ha sido miembro junto a Alexei Romanof del grupo pop Vintage desde 2006. En 2016, dejó Vintage y comenzó una carrera en solitario hasta 2018, año en que volvió al grupo.

Pletnyova ha sido incluida varias veces en el "Top 100 de las mujeres más sexys del mundo" de la edición rusa de FHM, incluyendo la clasificación en el séptimo lugar tanto en 2012 como en 2014. Además de su carrera como cantante, Pletnyova fue directora de las series de televisión rusas Kadetstvo (Кадетство) y Kremlyovskie kursanty (Кремлёвские курсанты).

Referencias